Богуши — многозначный термин.

Известные значения:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Богуши — деревня в Городищенском сельсовете Барановичского района Брестской области.
 Богуши — деревня в Малаховецком сельсовете Барановичского района Брестской области.
 Богуши — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Богуши — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Богуши — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Богуши — упразднённая деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Украина 
 Богуши — село в Березновском районе Ровненской области

См. также 
 Богуш